Тритилодонтиды  — семейство небольших и средних по размеру цинодонтов (Cynodontia). Появились в позднем триасе, достигли рассвета в раннем юрском периоде и просуществовали до раннего мела. Тритилодонтиды относятся к кладе Probainognathia, и близки к группе маммалиаформ, включающей млекопитающих и их ближайших вымерших родственников.

Распространение и образ жизни 
Тритилодонтиды были растительноядными животными, с высокой вероятностью обладали теплокровностью и шёрстным покровом. В раннем юрском периоде они стали успешной группой, распространённой на всех материках включая Антарктиду, существуя «под ногами динозавров».

У представителей вида Kayentatherium wellesi, живших около 185 млн лет назад, не наблюдалось аллометрического роста скелета, они обладали пропорционально малыми размерами мозга и давали многочисленное потомство (около 40 детёнышей), что отличает их от млекопитающих, возникших через несколько миллионов лет и приобретших большой мозг и низкую плодовитость.

Возможные кайнозойские представители
Высказана гипотеза о принадлежности к тритилодонтидам вида , описанного в 1992 году из отложений палеоцена, хотя авторы первоописания были склонны сближать находку с другими родами цинодонтов —  и . Одновременно с этим существуют предположения о принадлежности Chronoperates paradoxus к примитивным млекопитающим — симметродонтам, которые также обладали сложным строением нижней челюсти, а также гипотеза об ошибочности трактовки строения нижней челюсти этого вида как образования из нескольких костей.

Филогения

Примечания

Литература 
 

Цинодонты
Семейства синапсид
Синапсиды триасового периода
Синапсиды юрского периода
Таксоны, описанные Эдвардом Копом